Маріо́тті () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:
 Алессандро Маріотті (; 1998) — сан-маринський гірськолижник.
 Альберто Маріотті (; 1935) — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Серджіо Маріотті (; 1946) — італійський шахіст, перший гросмейстер Італії (1974).